Абдулла́ Бабаха́нович Бабаха́нов (1910, Токмак — 1992, Московская область) — узбекский, советский , . Народный архитектор СССР (1970). Первый советский архитектор-узбек, один из организаторов архитектурно-строительного дела в Узбекистане общественных зданий в городах и селах Средней Азии.

Биография 
Абдулла Бабаханов родился 8 февраля 1910 года в Токмаке (ныне в Кыргызстане).

С 1920 года воспитывался в школе-интернате «Намуна» («Образец») в Ташкенте.

В 1924 году поступил в Узбекский институт просвещения (Узинпрос), где учился на педагога. После окончания института преподавал физику и математику в школах Самарканда, Карши, Шахрисабза, Коканда. В 1929 году на базе факультета инженерной мелиорации Среднеазиатского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана) открылось отделение архитектуры и строительства зданий, где и продолжил учёбу Абдулла. Окончил отделение в 1933 году. С 1934 по 1938 год учился в аспирантуре Московского архитектурного института.

В 1938 году вернулся в Ташкент, став главным архитектором Ташкентского проектного института.

Участник войны. Воевал в составе 191-го саперного полка. Строили военные мосты, командные пункты, блиндажи, плоты и траншеи. Участвовал в сражениях на Курской дуге, Белорусском и Украинском фронтах.

С 1946 по 1956 год — директор Государственного проектного института Узбекистана.

С 1963 года заведовал кафедрой архитектуры в Ташкентском политехническом институте. Профессор.

Автор ряда монографий, книг, научных статей и докладов.

Председатель правления Союза архитекторов Узбекской ССР (1944—1946, 1964—1968).

В 1989 году Бабахановы переехали в Подмосковье и поселились рядом с сыном.

Скончался 18 июня 1992 года в Подмосковье.

Семья 
 Жена (с 1938) — Надежда Васильевна Бабаханова (1917, Кинешма—?), художник театрального костюма.
 Сын — Леонард Абдуллаевич Бабаханов (1938—2010), узбекский, советский режиссёр, актёр и сценарист.

Работы 
 Друхэтажное здание колхозного клуба на 300 мест в Ташкенте (1930-е)
 Архитектурные части комплексов Каттакурганского (1940—1941) и Южно-Сурхандарьинского (проект 1964—1967) водохранилищ, Большого Ферганского канала
 Мавзолей Хамзы Ниязи в Шахимардане
 Музей Улугбека в Самарканде
 Драматический театр имени А. Лахути в Душанбе (1953)
 Кинотеатр имени С. Рахимова в старом Ташкенте
 Общественные здания в Ташкенте, Душанбе и других городах Средней Азии

Награды и звания 
 Заслуженный строитель Узбекской ССР
 Народный архитектор СССР (1970)
 Орден Красной Звезды
 Орден Отечественной войны II степени
 медали

Примечания

Ссылки 

Выпускники Национального университета Узбекистана
Выпускники МАРХИ
Преподаватели Ташкентского государственного технического университета
Заслуженные строители Узбекской ССР